«Путешествие будет приятным» — советский художественный кинофильм 1982 года, снятый Свердловской киностудией.

Краткое содержание 
Юная Люда, служащая одного из крупных учреждений, оказала деловую услугу сотруднику подшефного предприятия. И теперь Геннадий приглашает девушку в путешествие на машине-амфибии, которую он сам сконструировал.

Путешествие наполнено встречами с разными людьми и приключениями. В фильме много музыки, в том числе и модной и набирающей тогда силу рок-музыки (например, Люда посещает концерт группы «Круиз» — этот эпизод значительно добавил в своё время фильму популярности).

В ролях 
 Светлана Аманова — Людмила
 Борис Галкин — Геннадий
 Вероника Изотова — Ольга, подруга Марии
 Игорь Янковский — Андрей, друг Людмилы
 Лидия Смирнова — Наталья Васильевна
 Баадур Цуладзе — водитель рефрижератора
 Александр Гловяк — фотограф
 Совет Агоян — мужчина в гостинице
 Андрей Бронников — Андрей, парень в «Жигулях»
 Владимир Кузнецов — Владимир, друг Андрея
 Вера Ивлева — Людмила
 Евгений Мызников — водитель грузовика
 Марина Сахарова — Марина, сослуживица Геннадия
 Елизавета Суржикова — Мария
 Любовь Соколова — Елизавета Георгиевна, сослуживица Людмилы
 Вячеслав Гостинский — посетитель концерта
 Элеонора Беляева — телеведущая

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Альберт Мкртчян, Анатолий Эйрамджан
 Режиссёр: Альберт Мкртчян
 Оператор: Михаил Коропцов
 Художник: Совет Агоян
 Композитор: Юрий Саульский

Факты 
Для съёмок в фильме Альберт Мкртчян использовал самодельный автомобиль-амфибию «Ихтиандр», сконструированный и построенный в 1979 году Игорем Рикманом — кандидатом технических наук в области машиностроения, главным конструктором предприятия ООО «НПП Резон-Л».
Съёмки фильма происходили в г. Геленджике и его окрестностях.

См. также 
 Самодельные автомобили СССР

Примечания 

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы Альберта Саркисовича Мкртчяна
Фильмы Свердловской киностудии
Роуд-муви